Молотилов — русская фамилия. Известные носители:

 Молотилов, Борис Владимирович (род. 1931) — советский и российский учёный-металлург.
 Молотилов, Станислав Владиславович (род. 1955) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.